Oroszország
Pervomajszkoje – település az Amuri területen
Pervomajszkoje – település az Irkutszki területen
Pervomajszkoje – település a Leningrádi területen
Pervomajszkoje – település a Tomszki területen